|-
| 131601 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131602 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131603 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131604 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131605 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131606 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131607 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131608 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131609 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131610 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131611 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131612 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131613 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131614 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131615 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131616 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131617 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131618 - || || 7 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131619 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131620 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131621 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131622 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131623 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131624 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131625 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131626 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131627 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131628 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131629 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131630 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131631 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131632 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131633 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131634 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131635 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131636 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131637 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131638 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131639 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131640 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131641 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131642 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131643 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131644 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131645 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131646 - || || 14 de desembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 131647 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131648 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131649 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131650 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131651 - || || 14 de desembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131652 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131653 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131654 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131655 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131656 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131657 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131658 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131659 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131660 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131661 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131662 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131663 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131664 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131665 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131666 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131667 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131668 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131669 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131670 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131671 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131672 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131673 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131674 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131675 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131676 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131677 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131678 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131679 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131680 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131681 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131682 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131683 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131684 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131685 - || || 10 de desembre, 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 131686 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131687 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131688 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131689 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131690 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131691 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131692 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131693 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131694 - || || 15 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 131695 - || || 9 de desembre, 2001 || Mauna Kea || S. S. Sheppard, J. T. Kleyna, D. C. Jewitt
|-
| 131696 - || || 9 de desembre, 2001 || Mauna Kea || S. S. Sheppard, J. T. Kleyna, D. C. Jewitt
|-
| 131697 - || || 11 de desembre, 2001 || Mauna Kea || J. T. Kleyna, S. S. Sheppard, D. C. Jewitt
|-
| 131698 - || || 7 de desembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 131699 - || 2001 YA || 16 de desembre, 2001 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| 131700 - || 2001 YN || 17 de desembre, 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
1